Жмаєль () — ліванське прізвище. Відомі носії:
 Амін Жмаєль — президент Лівану
 Башир Жмаєль — ліванський військовик і політик

Арабські прізвища